Las Puentes bezeichnet:

 Las Puentes (Chihuahua), einen Ort in Mexiko
 Las Puentes (Hidalgo), einen Ort in Mexiko
 Las Puentes (Michoacán), einen Ort in Mexiko
 Las Puentes (Sinaloa), einen Ort in Mexiko
 Las Puentes (Lena), eine Parroquia in Asturien, Spanien